Brave New World může znamenat:
 Konec civilizace – původní anglický název románu Aldouse Huxleyho
 Brave New World (album, Iron Maiden) – album anglické heavy metalové skupiny Iron Maiden z roku 2000
 Brave New World (album, Steve Miller Band) – album americké blues-rockové skupiny Steve Miller Band z roku 1969
 Brave New World (album, Styx) – album americké rockové skupiny Styx z roku 1999
 Civilization V: Brave New World –  datadisk k počítačové hře Civilization V
Brave New World (seriál) – americký televizní seriál z roku 2020